Зірни́ця — те ж саме, що й світанок, світова зоря, зоряниця, Денниця;
 Зірни́ця — те ж саме, що й зоря, зірка, зокрема, вживається щодо «ранкової зірки», планети Венера — найяскравішого з небесних тіл після Сонця і Місяця;
 Зірниця — те ж саме, що блискавиця, короткий світловий спалах без грому, відблиск далекої грози;
 «Зірниця» — військово-спортивна гра в піонерських таборах;
 Зірни́ця — діалектна назва молодого дерева, яке виросло з зерна, насінини.

Топонім 
 Зірниця — село, Барвінівська сільська рада, Новомиколаївський район Запорізької області

Див. також 
 Зарниця
 Зоря (значення)

Примітки